Марокканские кризисы:
 Первый марокканский кризис 1905—1906
 Второй марокканский кризис 1911